Die Urolithine sind eine Gruppe natürlicher Phenole, die beim Abbau von Ellagsäure und Ellagitanninen im Verdauungstrakt entstehen. Chemisch lassen sich die Urolithine als hydroxylierte Benzopyran-6-one beschreiben.

Vorkommen 
Urolithine sind nicht sehr häufig in der Natur. Sie kommen gewöhnlich in Ellagitannin-reichen Pflanzen, wie z. B. der Tamariske Tamarix nilotica, dem Granatapfel sowie in Mumijo vor.

Nahrungsergänzung 
Urolithine werden als Bestandteil von Nahrungsergänzungsmitteln beworben, insbesondere von Granatapfelextrakten. Als sicherer Bestandteil solcher Supplemente wird in den USA durch die Zulassungsbehörde FDA Urolithin A aufgelistet. In einer vom Hersteller finanzierten Studie wurde die Auswirkung auf Muskelausdauer und „mitochondriale Gesundheit“ bei älteren Menschen untersucht. Bei drei von vier Prüfkriterien war Urolithin A dabei nicht eindeutig besser als ein Scheinmedikament (Placebo). Nach zwei Monaten konnten Studienteilnehmer, die das Supplement erhalten hatten, ihre Muskeln jedoch erheblich öfter anspannen, ohne zu ermüden. Nach 4 Monaten hatten die Placebo-Empfänger deutlich aufgeholt, sodass der Unterschied zwischen den Gruppen gemäß den Regeln der Statistik erneut nicht signifikant war.

Einzelnachweise 

 Urolithine
 Urolithine
Stoffgruppe